Tenisový turnaj WTA BGL Luxembourg Open 2012 se konal ve dnech 15. až 21. října v lucemburském městě Kockelscheueru v těsné blízkosti hlavního města Lucemburku. Hrál se na uzavřených dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Obhájkyní singlového titulu byla běloruská světová jednička Viktoria Azarenková, která se však rozhodla turnaje nezúčastnit. Soutěž dvouhry vyhrála americká bývalá světová jednička Venus Williamsová, která ve finále zdolala rumunskou hráčku Monicu Niculescuovou ve dvou setech 6–2 a 6–3. Na okruhu WTA si tak připsala singlový titul po více než dvou letech a ve 32 letech se stala nejstarší vítězkou dvouhry v sezóně 2012.

Deblový titul získal nejvýše nasazený český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká po finálovém vítězství nad rumunskými turnajovovými dvojkami Irinou-Camelií Beguovou a Monicou Niculescuovou. Utkání mělo dvousetový průběh a skončilo výsledkem 6–3 a 6–4. V následné pondělní klasifikaci deblového žebříčku WTA se obě Češky posunuly na svá maxima, když Hlaváčkové patřilo třetí a Hradecké čtvrté místo. Následně vítězky čtyřhry poprvé odcestovaly na Turnaj mistryň, do něhož nastupovaly jako druhé nasazené.

Na turnaji byla pozitivně testována česká tenistka Barbora Záhlavová-Strýcová, když byl v moči detekován nepovolený stimulant sibutramin. Tenistka následně užití popřela, což vzala na vědomí Mezinárodní tenisová federace, která ji za doping vyměřila zákaz startu na dobu šesti měsíců, počínaje 16. říjnem 2012. Po lucemburské události nastoupila k turnaji okruhu ITF v Ismaningu. Z obou akcí vrátila finanční odměny.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (odstoupila)
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Tamira Paszeková (1. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)
  Mona Barthelová (2. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Belinda Bencicová
  Kirsten Flipkensová
  Mandy Minellaová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Annika Becková
  Věra Duševinová
  Tatjana Maleková
  Garbiñe Muguruzaová
  Anne Keothavongová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
z dvouhry
  Tímea Babosová
  Angelique Kerberová (poranění nohy)
  Sloane Stephensová
  Yanina Wickmayerová (poranění kolena)

 Skrečování 
z dvouhry
  Pcheng Šuaj (poranění pravého ramene)
ze čtyřhry
  Jelena Jankovićová (gastrointestinální onemocnění)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Rybáriková
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= T Malek
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Rus
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= D Hantuchová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= K Flipkens
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= S Lisicki
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=1

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= T Paszek
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=68
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= L Hradecká
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=710
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= A Beck
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Niculescu
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= R Oprandi
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Soler Espinosa
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Görges
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=
| RD2-team01= M Rybáriková
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= D Hantuchová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= K Flipkens
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= L Hradecká
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Beck
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Niculescu
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Görges
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= D Hantuchová
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= L Hradecká
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= M Niculescu
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= D Hantuchová
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= M Niculescu
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (finále)
  Věra Duševinová /  Olga Govorcovová (semifinále)
  Petra Martićová /  Mandy Minellaová ''(čtvrtfinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Hlaváčková   L Hradecká
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= E Birnerová   C Castaño
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Brengle   J Elie
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=   L Domínguez Lino
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= P Martić   M Minella
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Jugić-Salkić   I Chromačova
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[4]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= B Mattek-Sands   A Petkovic
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= B Bencic   C Schaul
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= S Klemenschits   T Malek
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= M Barthel   J Janković
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Soler Espinosa   C Suárez Navarro
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= V Duševina   O Govorcova
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Bertens   A Rus
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Keothavong   A Klepač
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=[6]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Oprandi   T Paszek
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= I-C Begu   M Niculescu
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Hlaváčková   L Hradecká
| RD2-score01-1=62
| RD2-score01-2=78
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=    L Domínguez Lino
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=66
| RD2-score02-3=[5]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= P Martić   M Minella
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= B Mattek-Sands   A Petkovic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= M Barthel   J Janković
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= V Duševina   O Govorcova
| RD2-score06-1=w/o
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= K Bertens   A Rus
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= I-C Begu   M Niculescu
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= A Hlaváčková   L Hradecká
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=[8]

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= V Duševina   O Govorcova
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= I-C Begu   M Niculescu
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2='6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Luxembourg Open